Darende (district), een Turks district in de provincie Malatya
 Darende (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Darende